Uhenfels ist der Name folgender Schiffe:

 Uhenfels (Schiff, 1931), Frachtschiff der Reederei DDG Hansa
 Uhenfels (Schiff, 1959), Frachtschiff der Reederei DDG Hansa

Siehe auch:

 Seeburg (Bad Urach) #Schloss Uhenfels